Lenticularis is het tweede deel in de naam van wolkensoorten, die worden gebruikt als onderdeel van een internationaal systeem om wolken te classificeren naar eigenschap volgens de internationale wolkenclassificatie. Lenticularis betekent lensvormig of amandelvormig. Als afkorting heeft lenticularis len. Er bestaan drie wolkensoorten die lenticularis als tweede deel van hun naam hebben:
 Cirrocumulus lenticularis (Cc len); hoge lensvormige wolken
 Altocumulus lenticularis (Ac len); middelhoge lensvormige wolken
 Stratocumulus lenticularis (Sc len); lagere lensvormige wolken

Lenticulariswolken komen veel voor in bergachtige gebieden of terrein met reliëf waar de luchtlagen de hobbelingen van het terrein volgen. Hierdoor kunnen lenticulariswolken snel ontstaan en verdwijnen en daardoor elders weer ontstaan. Door hun opmerkelijke vorm worden deze wolken nogal eens als ufo betiteld.

Wolk